FFT henviser til flere artikler:
 Fast Fourier Transform
 Fédération Française de Tennis